bł. Łazarz Pillai (1712–1752) – hinduski męczennik
 bł. Łazarz Shantoja (1892–1945) – albański ksiądz, męczennik

Zobacz też: Święty Łazarz